Serrat del Solà (Olot), muntanya entre els municipis de la Vall d'en Bas i d'Olot (la Garrotxa).
 Serrat del Solà (la Torre de Cabdella), serrat de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Serrat del Solà (Farrera), serra de Farrera (Pallars Sobirà).
 Serrat del Solà (Llessui), serrat del terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà